Cenci steht für:
 Cenci (Adelsgeschlecht), römisches Adelsgeschlecht
 Cenci (Gebäck), toskanisches Gebäck: 

Cenci ist der Familienname folgender Personen:

 Athina Cenci (* 1946), italienische Schauspielerin

 Beatrice Cenci (1577–1599), römische Patrizierin
 Cecilia Cenci (1942–2014), argentinische Schauspielerin
 Giuliano Cenci (1931–2018), italienischer Animator
 Giuseppe Cenci († 1616), italienischer Sänger und Komponist
 Massimo Cenci (* 1967), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 2009
 Matías Cenci (* 1978), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Roberto Cenci (* 1960), italienischer Schauspieler
 Serafino Cenci (1676–1740), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Benevent und Kardinal
 Tiberio Cenci (1580–1653), italienischer Geistlicher, Bischof von Jesi und Kardinal